Paint Township peut désigner :

États-Unis 
dans l'État de l'Ohio :
 Paint Township, localité – avec statut de  – du comté de Fayette ;
 Paint Township, localité – avec statut de  – du comté de Highland ;
 Paint Township, localité – avec statut de  – du comté de Holmes ;
 Paint Township, localité – avec statut de  – du comté de Madison ;
 Paint Township, localité – avec statut de  – du comté de Ross ;
 Paint Township, localité – avec statut de  – du comté de Wayne ;
dans le Commonwealth de Pennsylvanie :
 Paint Township, localité – avec statut de  – du comté de Clarion ;
 Paint Township, localité – avec statut de  – du comté de Somerset.

Homonymie de townships